Brasilochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 2004 roku przez zoologów Vernona E. Thatchera, Joabera Pereirę Júniora.

Gatunki
Brasilochondria riograndensis Thatcher & Pereira Júnior, 2004

Przypisy 

Chondracanthidae